Slovo Tetička má více významů:

 teta jako příbuzná ženského pohlaví

v kultuře
 Tetička (film, 1941) – český film z roku 1941, režie Martin Frič
 Tetička za všechny peníze – český televizní film z roku 1973, režie Petr Schulhoff
 Tetička Julie a zneuznaný génius – román z roku 1977, jehož autorem je peruánský nositel Nobelovy ceny Mario Vargas Llosa

Související články 
 Teta (rozcestník)